Akari Hibino (geboren in 1959), een vrouwelijke seiyū
 Azusa Hibino (geboren in 1990), een Japans model
 Hibino Station (Aisai), een treinstation in Aisai, Japan
 Hibino Station (Nagoya), een treinstation in Nagoya, Japan
 Norihiko Hibino (geboren 1973), een Japans componist en saxofonist
 Tetsuya Hibino, een Japans coureur